Elvte etape af Tour de France 2011 var en 167,5 km lang flad etape. Den blev kørt den 13. juli fra Blaye-les-Mines til Lavaur.

Rubén Pérez, Lars Boom, Andrij Hryvko, Mickaël Delage, Tristan Valentin og Jimmy Engoulvent udgjorde dagens udbrud. Mark Cavendish vandt massespurten foran André Greipel og overtog pointtrøjen.

 Etape: 11. etape
 Dato: 13. juli
 Længde: 167,5 km
 Gennemsnitshastighed: 44,4 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Gaillac) 
Efter 85 km

1. bjergspurt (Côte de Tonnac) 
3. kategori stigning på Côte de Tonnac, efter 28,5 km (346 m; 3,6 km à 4,9 %)

2. bjergspurt (Côte de Puylaurens) 
4. kategori stigning på Côte de Puylaurens, efter 135,5 km (322 m; 4,2 km à 3,8 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 104  John Gadret (ALM) stillede ikke til start på etapen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

 11

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 11